Чемпионат Уругвая по футболу 2020 () — официально 117-й (CXVII Campeonato Uruguayo), де-факто 120-й розыгрыш чемпионата Уругвая по футболу, проходивший с 15 февраля 2020 года по 7 апреля 2021 года. Полное название: Чемпионат Уругвая имени Нестора «Тито» Гонсальвеса 2020. Первая часть турнира, Апертура, получила имя Матео Хири — президента «Монтевидео Уондерерс» с 1971 по 1984 год, который умер в 2019 году в возрасте 89 лет. Клаусура первоначально названа в честь Хулио Сесара Роада — бывшего президента «Ривер Плейта». Впоследствии Клаусура получила имя Сантьяго Гарсии, умершего 4 февраля 2021 года.

Турнир был надолго прерван из-за пандемии COVID-19. По этой причине последние туры Клаусуры, как и плей-офф за титул, прошли в первые месяцы уже календарного 2021 года. Уругвай стал страной, которая в наибольшей степень затянула с определением своих команд в международных клубных соревнованиях, поэтому определение участников от этой страны в Кубке Либертадорес и Южноамериканском кубке проходило в особом режиме.

Чемпионом стал «Насьональ», которому не удалось выиграть ни Апертуру, ни Клаусуру. «Трёхцветные» заняли первое место в сводной таблице сезона и благодаря этому получили право сыграть в финале, где и обыграли «Рентистас», для которых этот сезон стал самым успешным в клубной истории.

Схема проведения 
Схема розыгрыша чемпионата осталась прежней, принятой в 2017 году. Перед началом чемпионата 2020 года состоялся третий розыгрыш Суперкубка Уругвая.

Между двумя основными стадиями турнира, Апертурой и Клаусурой, как и прежде, состоялся Промежуточный турнир (Torneo Intermedio). Для определения победителя Апертуры потребовалось провести «золотой матч» между «Рентистас» и «Насьоналем».

Участники

Апертура 
Турнир Апертуры 2020 года носил имя Матео Хири.

Турнирная таблица

Финал 

«Рентистас» на правах победителя Апертуры квалифицировался в полуфинал чемпионата.

Промежуточный турнир 
Промежуточный турнир 2020 прошёл с 17 октября 2020 года по 14 января 2021 года.

Турнирные таблицы 
Группа A

Группа B

Финал 

«Насьональ» — победитель Промежуточного турнира, получил право сыграть в Суперкубке Уругвая 2021 года.

Клаусура 
Турнир Клаусуры 2020 года носил имя Хулио Сесара Роада, с февраля — Сантьяго Гарсии.

Турнирная таблица

Плей-офф за чемпионство

Полуфинал

Финал 
Первый матч

Помощники судьи:Ричард ТринидадСантьяго Фернандес

Четвёртый арбитр:Густаво Техера

Второй матч

Помощники судьи:Николас ТаранМартин Соппи

Четвёртый арбитр:Хосе Бургос

Сводная таблица 

Из-за переносов матчей, вызванных пандемией COVID-19, Уругвай не успел определить своих представителей в международных турнирах. На день крайнего срока четыре команды («Насьональ», «Монтевидео Сити Торке», «Пеньяроль» и «Рентистас») отказались становиться четвёртым представителем страны в Кубке Либертадорес 2021 (и начинать выступления с Первого квалификационного этапа). Поэтому место «Уругвай 4» досталось «Ливерпулю». «Уругвай 3» начинал выступления в КЛ-2021 позже, и в итоге четвёртым представителем Уругвая стал «Монтевидео Уондерерс», который также стал финалистом Промежуточного турнира. «Рентистас» получил вторую путёвку в групповой этап Кубка Либертадорес на правах вице-чемпиона Уругвая, хотя в сводной таблице занял лишь девятое место.

Таблица вылета

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 

2020
Уругвай
2020 год в Уругвае
2021 год в Уругвае